Ел Пипила има више значења:

 Ел Пипила (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пипила (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пипила (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику